

Cinéma 
 Allegiance est un film réalisé par Brian Gilbert, sorti en 2005.
 Allegiance est un film réalisé par Michael Connors, sorti en 2012.

Jeu vidéo 
 Allegiance est un jeu vidéo développé par Microsoft Research en 2000.

Littérature 
 Star Wars: Allegiance est un roman de Timothy Zahn sorti en 2007.

Musique 
 Allegiance est le premier album studio du groupe de Deathcore américain As Blood Runs Black.
 Allegiance est le  du groupe de power metal Firewind.

Télévision 
 Allegiance est une série télévisée américaine, créé par George Nolfi, adapté de la série israélienne The Gordin Cellet et diffusée à partir du  sur le réseau NBC.